De periode 1491 t/m 1500 bevat 21 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
8 totale
7 ringvormige
1 hybride
5 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen